|-
| 40101 - || 1998 QX || 19 august 1998 || Haleakalā || NEAT
|-
| 40102 - ||  || 19 august 1998 || Haleakalā || NEAT
|-
| 40103 - ||  || 17 august 1998 || Višnjan || Višnjan
|-
| 40104 - ||  || 17 august 1998 || Reedy Creek || 
|-
| 40105 - ||  || 17 august 1998 ||  || 
|-
| 40106 Erben ||  || 20 august 1998 || Ondřejov || 
|-
| 40107 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40108 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40109 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40110 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40111 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40112 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40113 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40114 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40115 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40116 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40117 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40118 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40119 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40120 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40121 - ||  || 18 august 1998 || Reedy Creek || 
|-
| 40122 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40123 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40124 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40125 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40126 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40127 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40128 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40129 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40130 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40131 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40132 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40133 - ||  || 20 august 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 40134 - ||  || 27 august 1998 ||  || 
|-
| 40135 - ||  || 26 august 1998 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 40136 - ||  || 30 august 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 40137 - ||  || 28 august 1998 || Ondřejov || 
|-
| 40138 ||  || 30 august 1998 || Xinglong || 
|-
| 40139 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40140 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40141 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40142 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40143 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40144 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40145 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40146 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40147 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40148 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40149 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40150 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40151 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40152 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40153 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40154 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40155 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40156 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40157 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40158 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40159 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40160 - ||  || 28 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40161 - ||  || 28 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40162 - ||  || 19 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40163 - ||  || 19 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40164 - ||  || 26 august 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 40165 - ||  || 26 august 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 40166 - ||  || 26 august 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 40167 - ||  || 26 august 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 40168 - ||  || 26 august 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 40169 - ||  || 25 august 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 40170 - || 1998 RK || 1 septembrie 1998 ||  || 
|-
| 40171 - || 1998 RS || 11 septembrie 1998 ||  || 
|-
| 40172 - ||  || 15 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 40173 - ||  || 12 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 40174 - ||  || 14 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 40175 ||  || 14 septembrie 1998 || Xinglong || 
|-
| 40176 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40177 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40178 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40179 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40180 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40181 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40182 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40183 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40184 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40185 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40186 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40187 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40188 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40189 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40190 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40191 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40192 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40193 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40194 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40195 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40196 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40197 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40198 - ||  || 16 septembrie 1998 || Caussols || 
|-
| 40199 - ||  || 16 septembrie 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 40200 - ||  || 18 septembrie 1998 || Višnjan || Višnjan
|-